Keizersgracht – canale e strada di Amsterdam
 Keizersgracht – strada di Coevorden
 Keizersgracht – strada di Edam
 Keizersgracht – strada di Eindhoven
 Keizersgracht – canale di Gouda
 Keizersgracht – strada di Den Helder
 Keizersgracht – strada ed ex-canale di Leeuwarden
 Keizersgracht – strada di Meppel
 Keizersgracht – strada di Utrecht